Seefuchs steht für:

 Handelsname für das Fell des Marderhunds, siehe Seefuchsfell
 Der Seefuchs, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1955
 Seefuchs (Drohne), ferngelenkte Minenbekämpfungsdrohne der Bundesmarine
 ehemals von Sea-Eye als Seenotrettungsschiff eingesetzter, früherer Fischereikutter, siehe Life (Schiff)

Siehe auch:
 Seafox